Александра Ставракиева по съпруг Хаджидимова е българска учителка и общественичка.

Биография 
Родена е в 1882 година. Завършва Стопанското училище в София. Жени се за видния македонски революционен деец Димо Хаджидимов. В 1919 година става член на БКП. Дълги години учителства в Дупница и София. Член е на Македонския научен институт.

В края на 1951 година югославското правителство внася меморандум в Организацията на обединените нации, в който населението в Пиринска Македония е обявено за „югославско малцинство“, преследвано и тероризирано от властите в София. Видни стари македонски революционери - Георги Попхристов, Андон Кьосето, Димитър Занешев, Лазар Томов, Александра Хаджидимова и съпругата на Васил Чекаларов Олга Чекаларова – се обявяват в специална декларация против югославските претенции.

Умира в 1957 г.

Синът на Димо и Александра Иван Хаджидимов (1915 – 1938) е литературен критик, а дъщеря им Дафина Хаджидимова – лекарка и професор по микробиология.

Бележки 

Български просветни дейци
Родени в Дупница
Членове на Македонския научен институт